Container pode significar:

 Container (transporte)
 Container (tipo de dado abstrato), uma classe ou estrutura de dados que é uma coleção de outros objetos
 Web container
 Container (virtualização), um método de virtualização de servidores
 Arquivo recipiente, termo usado na informática para designar arquivos que contém outros (containers).

Desambiguação